

Населені пункти та їхні частини
 Поляновиці — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Поляновиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Поляновиці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поляновиці — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Поляновиці — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Поляновиці — лісова осада в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства

Примітки